Treuwerth ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Treuwerth (1881–1930), Inspektor und Chronist des Invalidenhauses Berlin
 Jutta Resch-Treuwerth (1941–2015), deutsche Journalistin sowie Ehe- und Familienberaterin